Катренко - славянская фамилия.

 Катренко, Алексей Александрович (род. 1985) — российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России (летний биатлон).
 Катренко, Владимир Семёнович (род. 1956) - российский политик.